The Tick peut désigner :
 The Tick, un super-héros créé en 1986 par le dessinateur Ben Edlund ;
 The Tick, une série télévisée américaine d'animation tirée du comics du même nom, diffusée dans les années 1990 ;
 The Tick, un jeu vidéo basé sur la série animée précédente ;
 The Tick, une série télévisée américaine tirée du comics du même nom, commandée par Amazon Video, diffusée en 2016 et 2017.